Каменка — село в Воробьёвском районе Воронежской области России.

Входит в состав Солонецкого сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Варшавская,
 ул. Заречная,
 ул. Комсомольская,
 ул. Набережная,
 ул. Пролетарская,
 ул. Садовая,
 ул. Фридриха Энгельса.

История 
Земельный надел села Клёповка тянулся узкой лентой на юго-восток на 25 верст. Там на самом краю клёповских полей степь прорезали балки от вершка речки Данило. В одной из таких балок было много камня и от того эта балка получила название Каменный Яр.
Там клёповцы стали разрабатывать камень на разные строительные нужды. Около карьера и появился хутор, в конце 18 века, который и получил название Каменный. Поселились здесь крестьяне из села Клёповки, Хутор отмечен на карте Воронежской Губернии 1797 года.

Хутор был совсем маленьким, жизнь не заладилась и его население видимо вернулось в Клёповку.
Вторичное заселение хутора начинается в 1862 году, когда на Каменный Яр выселилось сразу несколько семей.
Сначала он назывался Каменным Выселком, а после сооружения церкви и-селом Каменка.
Крестьяне занимались хлебопашеством, на своих небольших участках, вырабатывали камень. 

В 1887 году в Каменке было 77 дворов, 726 жителей. По данным 1900 года в Каменке насчитывалось 109 дворов, 888 жителей. Они имели надел 1570 десятин. В селе было 5 гончарных заведений. Торговцы держали винную и молочную лавки. Работала маленькая земская школа. В ней в 1905 году училось 36 мальчиков и 11 девочек.
На сегодняшний день в Каменке 280 дворов, 300 человек, медпункт, клуб, библиотека, 2 магазина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воробьёвского района